Hilton är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Anne-Marie Hilton (född 1933), svensk skådespelare
 Arthur Hilton (1901–1963), svensk operadirektör och skådespelare
 Barron Hilton (1927–2019), amerikansk företagsledare
 Conrad Hilton (1887–1979), amerikansk företagsledare, grundare av den internationella hotellkedjan Hilton
 Harold Hilton (1869–1942), engelsk golfspelare
 James Hilton (1900–1954), brittisk författare
 Johan Hilton (född 1977), svensk journalist och författare
 John Hilton (född 1947), engelsk bordtennisspelare
 Kathy Hilton (född 1959), amerikansk skådespelerska och designer
 Nicky Hilton (född 1983), amerikansk celebritet
 Paris Hilton (född 1981), amerikansk skådespelerska, sångerska och fotomodell
 Perez Hilton (född 1978), amerikansk bloggare och TV-personlighet
 Richard Hilton (född 1955), amerikansk mäklare
 Robyn Hilton (född 1940), amerikansk skådespelare och fotomodell
 Stephen Hilton (född 1974), musiker, kompositör och producent
 Tyler Hilton (född 1983), amerikansk sångare och skådespelare
 Vitorino Hilton (född 1977), brasiliansk fotbollsspelare

Efternamn